Зеленоярська сільська рада — Донецька область, Нікольський район
 Зеленоярська сільська рада — Київська область, Кагарлицький район
 Зеленоярська сільська рада — Миколаївська область, Доманівський район